Таве́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 70 км на північний схід від Безансона, 45 км на схід від Везуля.

Історія 

1 січня 2019 року Таве було приєднано до муніципалітету Ерикур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 189 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 470,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Таве на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Таве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Сона